Vaca-sem-chifre, no Brasil, pode referir-se às seguintes espécies de peixe:
 Lactophrys trigonus
 Lactophrys triqueter

Desambiguações de espécies